Колычевский сельсовет

 Колычевский сельсовет — в Подольском (1954—1963, 1965—1969), Ленинском (1963—1965) и Домодедовском (1969—1994) районах Московской области
 Колычевский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области (1929—1994)
 Колычевский сельсовет — упразднённый сельсовет в Фатежском районе Курской области